Adoniram Byfield – religioso inglese
 Darren Byfield – allenatore di calcio ed ex calciatore giamaicano
 Richard Byfield – religioso inglese